

Patronyme 

 Mathon (-237), mercenaire rebelle de la première guerre punique ;
 Jacques Mathon de La Cour (1712-1777), mathématicien et musicien français ;
 Joseph Mathon de la Cour (1738-1793), son fils, homme de lettres français ;
 Émile Mathon (1842-?), peintre et graveur français ;
 Eugène Mathon (1860-1935), industriel français ;
 Léon Mathon (1873-1954), architecte haïtien ;
 Jean-Baptiste Mathon (1893-1971), architecte français ;
 Charles Mathon (1905-1944), joueur de rugby à XV et rugby à XIII français ;
 Alix Mathon (1908-1985), écrivain, historien, essayiste, avocat et journaliste haïtien ;
 Gilbert Mathon (1941-), homme politique français ;
 Josiane Mathon-Poinat (1954-), femme politique française.

Toponyme 

 Réserve naturelle nationale de la tourbière de Mathon, réserve naturelle française ;
 Stade Charles-Mathon, stade de rugby à XV français de l'Ain ;
 , village britannique de l’Herefordshire ;
 Mathon, commune suisse du canton des Grisons.